Ел Тапанко има више значења:

 Ел Тапанко (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тапанко (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тапанко (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тапанко (Сан Маркос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тапанко (Санта Марија Закатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Тапанко (Тепетлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику